El Guásimo – comune (corregimiento) del distretto di Los Santos, Repubblica di Panama
 El Guásimo – comune (corregimiento) del distretto di Donoso, Repubblica di Panama